Die 48. Vierschanzentournee 1999/2000 war Teil des Skisprung-Weltcups 1999/2000. Das Springen in Oberstdorf fand am 29. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen, am 3. Januar das Springen in Innsbruck und am 6. Januar das Springen in Bischofshofen.

Oberstdorf 

Datum: 29. Dezember 1999
Land:

Garmisch-Partenkirchen 

Datum: 1. Januar 2000
Land:

Innsbruck 

Datum: 3. Januar 2000
Land:

Bischofshofen 

Datum: 6. Januar 2000
Land:

Gesamtstand

Weblinks 

Vierschanzentournee
Wintersport-Weltcup 1999/2000